Марѝя Плита̀ () е гръцка режисьорка, продуцентка, писателка и драматург.

Биография 
Родена е на 26 ноември 1915 година в македонския град Солун. Първоначално се занимава с литература и пише два романа „Вързани крила“ (Δεμένα φτερά, 1944) и „Веригата“ (Aλυσίδες, 1946 г.). В 1947 година е художествен дикеркор на филма „Маринос Кондарас“ на Георгиос Дзавелас. След това започвава да се занимава с режисура, като общо режисира 25 игрални филма. Първият ѝ филм е „Годежът“ (T' αρραβωνιάσματα, 1950) с участието на Динос Илиопулос, Емилиос Веакис и Димос Старениос.

Плита играе голяма роля в трудните години на гръцкото кино. Прави популярни филми – драми и комедии и заснема оперети, като така ги прави достъпни за широката публика. В 1978 година е член-основател на Дружеството на гръцките режисьори, което в 1986 година я провъзгласява за почетен член за приноса ѝ към седмото изкуство.

Плита е авторка и на две театрални пиеси, които става и радиопиеси – „Замъкът на Херсон“ (Κάστρο της Χερσώνας, 1948) и „Майката Земя“ (Μάνα Γης, 1962).

Филмография

Бележки 

Родени в Солун
Гръцки режисьори
Гръцки драматурзи
Македонски гърци
Починали в Атина